Die Liste der DDR-Oberligaspieler der BSG Stahl Thale nennt die Fußballspieler, die zwischen 1950 und 1954 für die Betriebssportgemeinschaft in der höchsten Spielklasse des DDR-Fußball-Verbandes aktiv waren. Am 6. Juli 1990 wurde die BSG Stahl in den Sportverein Stahl Thale umgewandelt.

Liste

Quellen 
 Andreas Baingo, Michael Horn: Die Geschichte der DDR-Oberliga. 2. Auflage. Verlag Die Werkstatt, Göttingen 2004, ISBN 3-89533-428-6, S. 344.
 Stahl Thale – Spieler von A–Z bei weltfussball.de

Thale
!
Thale